Horvátország
Silba falu Zára községben, Zára megyében
Silba sziget az Adriai-tengerben, a Zárai szigetvilágban